

Участники 
По итогам соревнований в 1994 году на повышение в высшую лигу перешли команды: «Сила» (Санкт-Петербург), «Идель» (Уфа) и зеленодольская «Сююмбике-Зилант».

«Россия» (Хотьково) перешла из высшей лиги, но по финансовым причинам прекратила существование.

Из второй лиги на повышение пришли «КАМАЗ-АЗ» (Набережные Челны), краснодарская «Кубаночка» и «Русь» из Москвы.

В зимнее межсезонье команды первой лиги «Волна» (Нижний Новгород) и воскресенская
«Надежда» прекратили существование по финансовым причинам.

Зимой было принято решение объединить первую и вторую лиги. На повышение пришли команды: воронежский «Спорт», «Вологжанка» (Вологда), оренбургская «Юность России». Красноярская «ФШМ» (Молодёжная команда «Сибирячка») для сокращения расходов на перелеты переехала в Пятигорск и сменила название на «КМВ».

Московский «Университет» принял решение развиваться в направлении мини-футбола и ей на замену пришла впервые созданная молодёжная команда «ЦСК ВВС-2» из Самары.

Результаты выступлений 
Итоговая таблица и результаты матчей
Сыграно 76 матчей. 14 матчей не состоялось из-за неявки гостей, в том числе 9 неявок приходиться на оренбургскую «Юность России». 

комментарии
 техническая победа (+:-) учтена в итоговой таблице со счетом 3:0;
 Ставропольская «Виктория-ЗАП» и оренбургская «Юность России» по окончании сезона из-за нестабильного финансирования прекратили существование;
 «Русь» сменила название на «Русь-Чертаново», а «КАМАЗ-АЗ» на «КАМАЗ».

Лучшие бомбардиры 

В список 33 лучших футболисток по итогам сезона 1995 года включена Татьяна Егорова (проведшая за «ЦСК ВВС-2» 16 матчей) как игрок основного «ЦСК ВВС».

Примечание 

П
Футбол в России в 1995 году